Lewinger ist der Familienname folgender Personen:

 Max Lewinger (1870–1908), deutscher Komponist 

Siehe auch:
 Levinger